Bebel ist der Familienname folgender Personen: 

 August Bebel (1840–1913), deutscher Politiker und Publizist 
 Balthasar Bebel (auch: Boeblius, Bebelius, 1632–1686), deutscher lutherischer Theologe
 Bronisław Bebel (* 1949), polnischer Volleyballspieler
 Heinrich Bebel (1472–1518), humanistischer Dichter
 Jolanta Bebel-Rzymowska (* 1950), polnische Fechterin
 Johann Bebel, († um 1550), Buchdrucker in Basel
 Julie Bebel (1843–1910), deutsche Sozialdemokratin
 Wolfgang Bebel (1491–vor 1544), deutscher Stadtarzt und Dichter

Siehe auch:
 Bébel